Ура́льський прову́лок — назва провулків у населених пунктах країн колишнього СРСР.

Уральський провулок — провулок у Кам'янську.
 Уральський провулок — провулок у Луганську.
 Уральський провулок — провулок в Одесі.
 Уральський провулок — провулок у Смілі.
 Уральський провулок — провулок у Харкові.

Уральський провулок — колишня назва провулку Чумацький у Києві.

Провулки